Севастопольське повстання (1905)
 Чумний бунт у Севастополі (1830)